Tschoibalsan () ist die Hauptstadt  des Dornod-Aimag in der Mongolei und die viertgrößte Stadt des Landes. Bis 1941 trug die Stadt den Namen Bajan Tumen (), dann wurde sie zu Ehren des kommunistischen Führers Chorloogiin Tschoibalsan umbenannt. Sie liegt am Fluss Cherlen auf einer Höhe von 747 m ü M.

Geschichte 
Der Standort war über Jahrhunderte ein Rastplatz für Karawanen. Im 19. Jahrhundert entwickelte er sich zu einer Stadt, und im 20. Jahrhundert zum ökonomischen Zentrum der östlichen Mongolei. Als nach der Wende in der Mongolei die russischen Arbeiter abzogen, brachen große Teile der Wirtschaft zusammen. Seither weist die Stadt eine der höchsten Arbeitslosenzahlen des Landes auf.

Bevölkerung 
Tschoibalsan wird vorwiegend von Chalcha-Mongolen bewohnt, sowie von kleineren Anteilen von Burjaten, Barga und Uzemchin. Es gibt ebenfalls eine Minderheit von Einwanderern aus der Inneren Mongolei in China.

Verkehr 
Der Flughafen Tschoibalsan (COQ/ZMCD) verfügt über eine befestigte Landebahn und wird von regelmäßigen Flügen von und nach Ulaanbaatar bedient. Tschoibalsan ist durch eine 1939 eröffnete, von Borsja abzweigende Stichstrecke über Solowjowsk an das russische Eisenbahnnetz angeschlossen.

Klimatabelle

Söhne und Töchter der Stadt 
 Juri Senkewitsch (1937–2003), russischer Arzt, Fernsehmoderator und Autor

Siehe auch 
 Liste der Städte in der Mongolei

Einzelnachweise 

Ort in der Mongolei
Dornod-Aimag